Комани — албанский топоним. Может означать:

 Комани (село) — село.
  — водохранилище.
 ГЭС Комани
  —  археологическая культура раннего Средневековья на западе Балкан.

См. также 
 Коман
 Половцы